Gregori é um sobrenome da onomástica da língua italiana, patronímico do prenome "Gregório".

Na Wikipédia pode referir-se a:

Personalidades
 Attilio Gregori - ex-futebolista italiano.
 Daniele Gregori - futebolista italiano.
 Ivan Gregori - ex-futebolista italiano.
 José Gregori - jurista e ex-ministro da Justiça do Brasil.
 Luca Gregori - diretor, roteirista e ator italiano.
 Maria Teresa Gregori - apresentadora de televisão brasileira.
 Massimo Gregori - ex-futebolista italiano.
 Primo Gregori - político italiano.

Ver também 
 Gregório
 De Gregori

Desambiguações de sobrenomes